Юрий Зинченко:
 Зинченко, Юрий Анатольевич (род. 1974) — генеральный директор ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича».
 Зинченко, Юрий Петрович (род. 1966) — российский психолог, декан факультета психологии МГУ, академик РАО.